Salgado se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leonardo J. Salgado
 José Maria Salgado
 Leonardo Salgado